Sanringen steht für:
 Sanringen, den Namen der französischen Gemeinde Sanry-lès-Vigy im Département Moselle von 1915 bis 1918
 Sanringen an der Nied, den Namen der französischen Gemeinde Sanry-sur-Nied im Département Moselle von 1915 bis 1918